Az Ilim-ilimma név két különböző időpontban fordul elő az ókori Szíria északi részén fekvő Mukis királyság uralkodói között. Az egykorú források nem számozzák az uralkodókat, ezért könnyen összetéveszthetőek.

 I. Ilim-ilimma; Mukis (Alalah) királya az i. e. 16-15. század fordulóján, i. e. 1510-1470 körül
 II. Ilim-ilimma; Mukis (Alalah) királya i. e. 1420 körül.

Források 
 Kingdoms of Syria